Oui, en français, est un adverbe utilisé pour marquer son accord, marquer une réponse positive ou pour répondre à un appel. Il dérive du latin hoc ille (celui-ci), par l'ancien français oïl (prononcé  [wi] ou [wil]). Vŏlō est le terme latin qui signifie vouloir et les formes dialectales de « oui » sont (berrichon) voui, (bourguignon) vouei, (wallon) awoi mais aussi les formes singulières d'anciens textes oal, ouail, ol.

Oui peut également désigner :

Toponymes 
 Oui, une localité du Burkina Faso
 l'Ouï est un cours d'eau de Russie qui coule au sud de l'Oural
 l'Ouï est une rivière de Russie qui coule dans l'oblast d'Omsk.

Arts 
 Oui, film d'Alexandre Jardin
 Oui, album du groupe The Sea and Cake (2000)
 Ouï, album de la chanteuse et musicienne Camille (2017)
 Oui, essai de  Marc-Édouard Nabe (1998).
 Oui-Oui, personnage de livres pour enfants, créé par la romancière britannique Enid Blyton
 Oui Oui, groupe de rock français

Autres 
 Oui, nom de l'édition américaine de Lui
 Oui FM, radio rock française
 OUI, fonction logique
 Le Oui (ou OUI), en politique québécoise, désigne depuis les années 1960 l'appui à une des questions sur l'indépendance du Québec dans les sondages et les campagnes référendaires (sauf lors du référendum d').
 Le jeu "Ni oui ni non".

Sigle 
OUI est un sigle qui désigne notamment : 
 , un nombre de 24 bits utilisé pour identifier un fabricant dans une adresse MAC (interfaces réseau).
 l'Observatoire urbain d'Istanbul
 Organisations unies pour l'indépendance du Québec (OUI-Québec)

Voir aussi 
 
 Oui.sncf, agence de voyages en ligne du groupe SNCF.

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de titre